Az 1988-as UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1988. május 4-én és május 18-án játszották a nyugatnémet Bayer 04 Leverkusen és a  spanyol RCD Espanyol csapatai. A Bayer 04 Leverkusen nyert 3–2-re tizenegyesekkel, miután a két mérkőzés után 3–3 volt az összesített állás.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1987–1988-as UEFA-kupa

Források
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő